Ралли Греции 2021 года (официально EKO Acropolis Rally of Gods 2021) — девятый этап чемпионата мира по ралли 2021 года, проходивший с 9 по 12 сентября в Греции. Это 67-ое Ралли Греции в истории, и 39-ое в рамках чемпионата мира (первое с 2013 года). Не входило в первоначальный календарь, а было одним из шести резервных этапов, но после отмены Ралли Чили было включено в расписание.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2021 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2021 году